Dans la France d'outre-mer, le service du commissariat des armées (SCA) créé en , dispose de directions des commissariats outre-mer (DICOM) qui sont dirigées par un commissaire d'une des trois armées et où toutes les fonctions sont mutualisées. Il existe des DICOM dans les territoires suivants : 
une DICOM de Nouvelle-Calédonie à Nouméa ;
une DICOM de Guyane à Cayenne ;
une DICOM des Antilles à Fort-de-France ;
une DICOM à Papeete ;
une DICOM du Cap-Vert à Dakar ;
une DICOM à Djibouti ;
une DICOM des FAZSOI à La Réunion ;

Unité militaire française